PLS, sigle composé des trois lettres P, L et S, peut faire référence à :

 PLS (comme playlist), un format de fichier pour les listes de lecture
 Initiales de Paul-Loup Sulitzer, écrivain français et hommes d'affaires
 Parti libéral sénégalais
 Parti libéral suisse
 Pastorale liturgique et sacramentelle
 Pâte levée sucrée : en pâtisserie, c'est une pâte à base de levure ou de levain, avec un apport en sucres, qui convient bien à la réalisation de tartes aux fruits juteux
 Penthouse Love Stories, film érotique américano-canadien sorti en 1987
 Physical Layer Scrambling, codage supplémentaire (streaming) utilisé dans le DVB-S2.
 Position latérale de sécurité, un geste de premier secours
 Persan laine et soie, un type de tapis persans (en laine et en soie)
PLS : Post, Like, Share, une fiction pour Snapchat produite par la RTBF.
 Prêt locatif social, un financement aidé par l'État
 Profil linguistique standardisé (STANAG 6001 de l'OTAN)
 Providenciales, dans les Îles Turques-et-Caïques, selon la liste des codes AITA des aéroports
 Régression PLS (Partial Least Squares : moindres carrés partiels), technique de modélisation statistique
 Le relevé Palomar-Leyde (en anglais Palomar–Leiden survey)
 PLS est également l'abréviation de please (« SVP, s'il vous plaît ») en anglais